Васи́лий Кала́шников: Калашников, Василий (1950—1994) — советский футболист.
 Калашников, Василий Андреевич (1855—1935) — первый учитель Ленина.
 Калашников, Василий Иванович (1849—1908) — русский изобретатель, механик, теплотехник.